Выспяньский () — фамилия; имеет женскую форму Выспяньская.
 Выспяньский, Станислав (1869—1907) — польский поэт, драматург, живописец, дизайнер мебели и интерьеров.
 Выспяньский, Франтишек (1836—1901) — польский скульптор и фотограф.